Norridgewock ist die Bezeichnung für

 einen Indianerstamm in Maine, USA, siehe: Kennebec (Volk)
 eine Stadt in Somerset County, Maine, USA, siehe: Norridgewock (Maine)